Тімеа Бабош і Сє Шувей були чинними чемпіонками, але цього разу Бабош вирішила не брати участі.
Сє грала в парі з Даніелою Гантуховою, але вони знялись у чвертьфіналі через респіраторне захворювання верхніх дихальних шляхів у Сє.
Треті сіяні Ешлі Барті і Кейсі Деллаква виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Марина Еракович з рахунком of 7–5, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Aegon Classic, парний розряд
2013